

Geografia 
 Leirvík –  località delle Isole Fær Øer sull'isola di Eysturoy, Regno di Danimarca
 Leirvik – capoluogo del comune di Stord nella contea di Vestland, Norvegia

Persone 
 Christian Leirvik – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese